Puolivälinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puolivälinkari (ö, lat 61,52, long 21,49), Satakunta, Björneborg, 
 Puolivälinkari (ö, lat 61,80, long 21,44), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar